Poluostrov Saryisek kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Üzynaral Tübegi, halvö, Almaty, 
 Poluostrov Sarymsek, halvö, 

Robotskapade Kazakstanförgreningar